Nykyforow ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Nykyforow (* 1970), sowjetisch-ukrainisch-russischer Fußballspieler
 Serhij Nykyforow (* 1994), ukrainischer Weitspringer

Siehe auch:
 Nikiforow